Morozumi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōsuke Morozumi (* 1988), japanischer Curler
 Yūsuke Morozumi (* 1985), japanischer Curler

Sonstiges:
 Morozumi Range, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika